L'Ordre du Mérite civil peut faire référence à :

 Ordre du Mérite civil de France ;
 Ordre du Mérite civil de Prusse, fondé en 1842 ;
 Ordre du Mérite civil de Saxe, fondé en 1815 ;
 Ordre du Mérite civil de Belgique, fondé en 1867 ;
 Ordre du Mérite civil de Bulgarie, fondé en 1891 ;
 Ordre du Mérite civil d'Espagne, fondé en 1926 ;
 Ordre du Mérite civil de Syrie, fondé en 1953.